Victor Vlad Cornea e Fabian Fallert erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in finale da Marco Bortolotti e Vitaliy Sachko con il punteggio di 7-6(7-5), 3-6, [10-5].

Teste di serie 

  Evan King /  Alex Lawson (semifinale)
  Antonio Šančić /  Igor Zelenay (ritirati) 
  Jesper de Jong /  Bart Stevens (primo turno)

  Marco Bortolotti /  Vitaliy Sachko (campioni) 
  Victor Vlad Cornea /  Fabian Fallert (finale)

Wildcard 

  Riccardo Ercolani /  Simone Vaccari (primo turno)

  Lorenzo Angelini /  Christian Capacci (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Città di Forlì V 2022